Aero A-17, een Tsjechoslowaaks zweefvliegtuig
Een verkeersweg:
A17 (België)
A17 (Duitsland), zie Bundesautobahn 17
A17 (Groot-Brittannië)
A17 (Italië)
A17 (Litouwen)
A17 (Nederland), zie Rijksweg 17
A17 (Portugal)
A-17 (Spanje)
A17 (Zwitserland)